

Села:
 Терешки — Вінницька область, Барський район
 Терешки — Київська область, Білоцерківський район,
 Терешки — Полтавська область, Полтавський район
 Терешки — Сумська область, Роменський район
 Терешки — Хмельницька область, Хмельницький район
 Терешки — Черкаська область, Звенигородський район
Залізниця:
 Терешки — зупинний пункт Південної залізниці у селі Терешки Полтавського району Полтавської області

Терешки — село, Вітебська область, Верхньодвінський район
 Терешки — село, Вітебська область, Лепельський район
 Терешки — село, Вітебська область,  Шарковщинський район 
 Терешки — село, Гродненська область, Вовковиський район 
 Терешки — село, Гродненська область, Сморгонський район
 Терешки — село, Мінська область, Вілейський район

Див. також 
 Терешківка
 Вільна Терешківка